Берри́йский ():

 то есть из Берри́, исторической области Франции;
 наречие (:fr:Berrichon) коренных жителей этой области, язык ойль.

См. также